Sangtraït, una lesió de la pell
 Sangtraït, un grup de hard rock i heavy metal